Художественная галерея галерея Новой Шотландии () — музей в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия, Канада). Галерея расположена в центральной части города по адресу: улица Холлис, 1723. Галерея имеет филиал в городе Ярмут.

История 
Галерея была основана в 1908 году как музей изящных искусств Новой Шотландии. В 1975 году официально переименована в Художественную галерею Новой Шотландии и переехала в здание бывшей Школы искусств и дизайна на Кобург-Роуд.

В 1988 году галерея переместилась в своё нынешнее здание Доминион-Билдинг, построенное в 1865 году Дэвидом Стирлингом и Уильямом Хэем для почтового отделения и таможни и специально реконструированное для размещения коллекции галереи

Коллекция 

Музейная коллекция насчитывает более 15 тысяч произведений искусства. В коллекции представлены как классическая живопись и скульптура, так и инуитское искусство.

Наиболее известные работы в коллекции музея:
 Джошуа Рейнолдс, "Портрет Эдуарда Корнуоллиса"
 Джошуа Рейнолдс, "Портрет Джорджа Монтегю-Данка, 2-го графа Галифакса"
 Рой Стэнли, "Портрет мальчика в красной шляпе"
 Самюэль Скотт, "Британские корабли на якорной стоянке у Аннаполиса"
 Мэри Пратт, "Воскресный обед"
 Джеймс Макдональд, "Атлантическое побережье Новой Шотландии у реки Петит" 
 Артур Лисмер, Группа семи, "Сияние солнца"
 Форшоу Дэй, "Олень у реки (Новая Шотландия)"
 Мод Льюис, "Дом художника"
 Фрэнсис Баннерман "Осенняя бабочка-голубянка"

Примечания

Ссылки 
Сайт Художественной галереи Новой Шотландии
 Art Gallery of Nova Scotia, Western Branch

Появились в 1908 году в Канаде
Художественные музеи Канады
Музеи Новой Шотландии
Здания и сооружения Галифакса (Новая Шотландия)
Культурные организации Галифакса (Новая Шотландия)